José Martins (ciclista) — ciclista português
José Martins (encenador) — encenador e actor português
José Martins Filho — médico pediatra brasileiro
José Martins Júnior — padre e político português

Ver também

Desambiguações de antropônimos